Mistrzostwa Europy U-19 w Piłce Nożnej 2016 (runda elitarna) to druga i ostatnia runda eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 19, które w 2016 roku odbędą się w Niemczech. W tej rundzie do 27 zespołów narodowych wyłonionych w pierwszej rundzie dołączy najwyżej sklasyfikowana reprezentacja w rankingu drużyn do lat 19 reprezentacja Hiszpanii. Losowanie grup odbyło się 3 grudnia 2015 roku w siedzibie UEFA w Nyonie.

Losowanie 
Przed losowaniem UEFA dokonała podziału 28 reprezentacji na 4 koszyki, zgodnie z wynikami uzyskanymi przez te reprezentacje w pierwszej fazie eliminacji. Jedynym wyjątkiem była reprezentacja Hiszpanii, która miała zagwarantowane miejsce w pierwszym koszyku. Przed losowaniem UEFA zastrzegła jeszcze, że w jednej grupie nie mogły znaleźć się reprezentacje Ukrainy i Rosji, a także drużyny, które grały ze sobą w grupie w pierwszej fazie eliminacji.

Grupy eliminacyjne

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Przypisy 

Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej